Анадия:

 Анадия — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру. 
 Анадия — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.